Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2016

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2015 року була американка Серена Вільямс. Вона поступилася в фіналі іспанській тенісистці Гарбінє Мугурусі, для якої перемога стала першим титулом Великого шолома в кар'єрі.

Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Марина Заневська. На старті турніру Бондаренко виграла у сьомої ракетки світу Роберти Вінчі (6:1, 6:3)  . Світоліна виграла в першому колі у Сорани Кирсті. Цуренко та Заневська поступилися Каролін Гарсія та Анніці Бек, відповідно. У другому колі Бондаренко поступилася в трьох сетах Анніці Бек, а Світоліна виграла у двох сетах у Тейлор Таунсенд. У третьому колі Світоліна у двох сетах перемогла Ану Іванович, якій вона до того програвала 7 разів, не вигравши нічого. У четвертому колі Еліна програла Серені Вільямс.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (фінал)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Анджелік Кербер (1 коло)
  Гарбінє Мугуруса (чемпіонка)
  Вікторія Азаренко (1 коло)
  Симона Халеп (4 коло)
  Роберта Вінчі (1 коло)
  Тімеа Бачинскі (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (4 коло)
  Петра Квітова (3 коло)
  Луціє Шафарова (3 коло)
  Карла Суарес Наварро (4 коло)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Ана Іванович (3 коло)
  Медісон Кіз (4 коло)
  Сара Еррані (1 коло)

  Кароліна Плішкова (1 коло)
  Еліна Світоліна (4 коло)
  Слоун Стівенс (3 коло)
  Джоганна Конта (1 коло)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Домініка Цибулкова (3 коло)
  Єлена Янкович (1 коло)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Ірина-Камелія Бегу (4 коло)
  Крістіна Младенович (3 коло)
  Катерина Макарова (2 коло)
  Андреа Петкович (2 коло)
  Дарія Касаткіна (3 коло)
  Барбора Стрицова (3 коло)
  Моніка Нікулеску (1 коло)
  Єлена Остапенко (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі